Tom Pouce, un héros du folklore britannique ;
 Tom Thumb, une pièce de théâtre de Henry Fielding qui complète The Author's Farce.

Pseudonyme 

 Charles Sherwood Stratton (1838-1883), de son nom de scène Tom Thumb, nain de cirque américain.